Les Gleies (la Vall de Bianya), mas al veïnat de Capsec (la Vall de Bianya, la Garrotxa)

 Les Gleies (Olot), mas al terme d'Olot (Garrotxa)
 Les Gleies (Susqueda), masia al terme de Susqueda (Selva)